Вінцентій Кузневич — польський архітектор.
 Григорій Кузневич — українській скульптор, майстер монументально-декоративної скульптури.

Див. також
 Анджей Кусневич